Referéndum en Andalucía puede referirse al:

Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía (1980);
Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981);
Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007).